Scoarța se poate referi la:

 Scoarța - localitate din județul Alba, România
 Scoarța - localitate din județul Gorj, reședința comunei cu același nume, România

Vezi și 
 Scorțeni (dezambiguizare)
 Scorțoasa, Buzău
 Scorțaru Vechi, Brăila
 Scorțeanca, Buzău

Toponime românești